Rush County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Rush County (Indiana)
 Rush County (Kansas)